Brera může být:

 Alfa Romeo Brera, sportovní automobil firmy Alfa Romeo
 Accademia di Belle Arti di Brera, umělecká škola v Miláně
 Brera (Milán), čtvrť (quartiere) v Miláně
 Osservatorio Astronomico di Brera, italská observatoř
 Palazzo di Brera, monumentální barokní budova v Miláně
 Pinacoteca di Brera, muzeum v Miláně, sídlící v Palazzo di Brera

příjmení
 Georges Brera (1919–2000), švýcarský architekt (Brera und Waltenspühl)
 Gianni Brera (1919–1992), italský novinář a autor románů
 Paolo Brera (1949–2019), italský novinář a autor románů
 Miguel Ángel García Brera, španělský novinář
 Valeriano Luigi Brera (1772–1840), italský lékař